Miejscowości w USA:
 Cokato – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
Gminy w USA:
 Cokato (ang. Cokato Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright